Antoni
Miejscowości w USA:
 Anthony – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Anthony – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Anthony – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie El Paso
Gminy w USA:
 Anthony (ang. Anthony Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Anthony (ang. Anthony Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Anthony (ang. Anthony Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
Inne:
 Anthony Island – wyspa na Pacyfiku u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej, obiekt z listy UNESCO